Lost River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Lost River (Nowitna River), Alaska 
 Lost River (Beringmeer), Alaska 
 Lost River (Golf von Alaska), Alaska 
 Lost River (East Fork White River), Indiana 
 Lost River (Tule Lake), Kalifornien und Oregon 
 Lost River (Roseau County), Minnesota 
 Lost River (Clearwater River), Minnesota 
 Lost River (Agassiz Pool), Minnesota 
 Lost River (Tamarac River), Minnesota 
 Lost River (Nett Lake), Minnesota 
 Lost River (Walker Brook), New Hampshire 
 Lost River (Bitter Lake), New Mexico 
 Lost River (White Sands), versickert in der White-Sands-Wüste, New Mexico 
 Lost River (Old River Lake), Mündungsarm des Trinity River, Texas 
 Lost River (Methow River), Washington 
 Lost River (Elwah River), Washington 
 Lost River (Fluss, West Virginia), versickert und tritt als Cacapon River wieder zu Tage 

in den Vereinigten Staaten und Kanada:
 Lost River (Milk River), 

Lost River ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lost River (Idaho), City in Idaho
 Lost River (Ort, West Virginia), Ort in West Virginia

Siehe auch:
 Lost River (Film), Spielfilm aus dem Jahr 2014 von Ryan Gosling